Жозе Мария да Силва Параньос, барон Риу-Бранку (; 20 апреля 1845, Рио-де-Жанейро, Бразилия — 10 февраля 1912, там же) — бразильский дипломат и государственный деятель, считается «отцом бразильской дипломатии», министр иностранных дел Бразилии (1902—1912).

Биография 
Родился в семье Жозе Марии да Силва Параньоса, виконта Риу-Бранку и будущего председателя Совета министров.

Начал свою политическую карьеру в качестве депутат Палаты представителей бразильского парламента 14-го и 15-го созывов. В 1871 году был назначен редактором в журнале «Нация», с 1891 года — редактор «Жорнал ду Бразил».

С 1876 года по 1893 год он был бразильским консулом в Ливерпуле, Англия. В 1889 году, за несколько дней до провозглашения республики, император Бразилии Педро II пожаловал ему дворянский титул бразильского барона. После провозглашения республики он о-прежнему использовал свой титул на протяжении всей своей жизни, несмотря на запрет правительства. При этом убежденная позиция монархиста не помешала его блестящей дипломатической карьере.

В начале 1900-х годов был послом в Берлине.

В 1902 году был назначен министром иностранных дел Бразилии и работал на этой должности по 1912 год, при четырёх президентах Бразилии, такого прецедента в бразильской истории больше не было. Его наибольшим достижением на этом посту считается урегулирование территориальных споров с соседними государствами.

В 1900 году принял деятельное участие в разрешении многолетнего территориального спора с Францией вокруг территории в штате Амапа.

В 1903 году было подписано Петрополисское соглашение c Боливией, которое подвело черту под вооружённым противостоянием в Амазонии и положил конец существованию непризнанной Республики Акри.

В 1904 году было заключено соглашение Тобара — Риу-Бранку между Эквадором и Бразилией. В нем, в частности, говорилось, что после благоприятного для Эквадора окончания территориального спора с Перу, граница между Эквадором и Бразилией будет проходить в соответствии со ст. VII перуанско-бразильского Соглашения от 23 октября 1851 г. с учетом изменений, узаконенных дополнительным соглашением 11 февраля 1874 г. в Лиме, в отношении обмена территориями по линии Иза (Путумайо), то есть вся граница — или ее часть, в зависимости от результатов указанного спора, пройдет по геодезической линии от устья реки Сан-Антонио по левому берегу Амазонки, между Табатингой и Летисией и закончится в месте слияния рек Апапорис и Пакета.

Также были решены территориальные проблемы во взаимоотношениях с Уругваем и Парагваем.

В 1909 году он рассматривался в качестве кандидата на пост президента Бразилии, однако отказался от этой возможности, указав, что не является консенсусным кандидатом. Обладал огромной популярностью, в связи с его смертью в стране была впервые объявлена «минута молчания», а португальском сенате она продолжалась в течение 10 минут.
 
Был также известным литератором, автором множества книг, в основном посвященных истории Бразилии. Являлся членом академии бразильской литературы.

Поездка в Россию 

Жозе Параньос был главой бразильской делегации на выставке кофе Бразильской империи, которая проходила в 1884 году в Российской империи и проводилась Императорским российским обществом садоводства, для чего был построен специальный павильон. Выставка имела большой резонанс в русском обществе, её посетил император Александр III в сопровождении императрицы Марии Фёдоровны и цесаревича Николая Александровича, наградивший главу делегации — Жозе Параньоса — орденом Святого Станислава II степени.

Семья 
Был женат на Marie Philomène Stevens (1850—1898).

Память 

 В честь Жозе Параньоса, барона Риу-Бранку, названы:
 государственная награда Бразилии — орден Риу-Бранку;
 столичный Институт Риу-Бранку () — дипломатическая академия Бразилии;
 город Риу-Бранку, столица бразильского штата Акри;
 проспекты в Рио-де-Жанейро и в столице Уругвая — Монтевидео.
 В Бразилии в его честь была выпущена монета в 50 сентаво.
 Изображён на бразильской банкноте 5 крузейро 1962—1964 годов.

Примечания

Ссылки 
 Жозе-Мария да Силва Параньос
 José Maria da Silva Paranhos Júnior (Barão do Rio Branco)
 Barão do Rio Branco (José Maria da Silva Paranhos)

Политики Бразилии
Министры иностранных дел Бразилии
Послы Бразилии в Германии
Монархисты Бразилии
Члены Бразильской академии литературы